Alvin Burroughs (1911-1950), Amerikaans jazzdrummer
 Edgar Rice Burroughs (1875-1950), Amerikaans schrijver, bekend van boekenreeks over Tarzan
 William S. Burroughs I (1855-1898), Amerikaans uitvinder
 William S. Burroughs II (1914–1997), Amerikaans schrijver en kleinzoon van William S. Burroughs I
 William S. Burroughs III (1947-1981), Amerikaans schrijver en zoon van William S. Burroughs II

En verder
 Burroughs Corporation, fabrikant van kantoorapparatuur en computers opgegaan in Unisys
 Burroughs (krater), een krater op Mars